Organització Terrorista Estrangera (del seu nom en anglès Foreign Terrorist Organization), organització considerada com a terrorista per la llista d'Organitzacions Terroristes Estrangeres del Departament d'Estat dels EUA
 Gen FTO (de l'acrònim en anglès Fat mass and obesity-associated), gen relacionat amb l'obesitat